Xiong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guo-Qiang Xiong
 Rong-chuan Xiong
 Wei Xiong
 Yan Xiong
 Yuan Xin Xiong
 Zhong-Ping Xiong